Czas Kaliningradu (ang. Kaliningrad Time, KSK) – całoroczna strefa czasowa obowiązująca w obwodzie kaliningradzkim, odpowiadająca czasowi słonecznemu południka 30°E, który różni się o 2 godziny od uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC+02:00), a jednocześnie jest o godzinę przesunięty względem  czasu moskiewskiego (MSK-1).

W okresie od marca 2011 roku do października 2014 roku czas Kalinigradu odpowiadał strefie UTC+03:00. Wcześniej, czas Kalinigradu standardowy (zimowy) odpowiadał strefie UTC+02:00, a czas letni – UTC+3:00.

Strefy czasowe
Obwód kaliningradzki